Orahovac heißen die Orte:
 Orahovac, albanisch Rahovec, im Westkosovo
 Orahovac, Ortschaft in der Gemeinde Kotor (Montenegro)

Orahovac ist der Familienname folgender Personen:
 Adnan Orahovac (* 1991), montenegrinischer Fußballspieler
 Sanibal Orahovac (* 1978), montenegrinischer Fußballspieler

Orahovac bezeichnet auch:
 Orahovac (Likör), einen Walnusslikör, der unter anderem in Kroatien aber auch anderen Ländern des Balkans hergestellt wird